Медейруш () — португальская фамилия. Известные носители:

 Медейруш, Мария де (род. 1965) — португальская актриса, кинорежиссёр, сценарист, певица.
 Медейруш, Юри (род. 1994) — португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг».
 Медейруш Феррейра, Жозе (род. 1942) — португальский политический деятель и учёный, Министр иностранных дел Португальской республики.